Tobia kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Tobia (ort i Italien), Lazio, Provincia di Viterbo,

Spanien 

 Tobía, kommun, La Rioja, Provincia de La Rioja, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar